Velika nagrada Brazilije 2004 je bila osemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 24. oktobra 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:10,646
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:10,850
| +0,204
|-
! 3
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:10,892
| +0,246
|-
! 4
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:10,922
| +0,276
|-
! 5
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:11,092
| +0,446
|-
! 6
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:11,120
| +0,474
|-
! 7
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:11,131
| +0,485
|-
! 8
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:11,386
| +0,740
|-
! 9
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:11,454
| +0,808
|-
! 10
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:11,483
| +0,837
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:11,571
| +0,925
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:11,665
| +1,019
|-
! 13
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:11,750
| +1,104
|-
! 14
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 1:11,836
| +1,190
|-
! 15
| 17
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 1:11,974
| +1,328
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:12,211
| +1,565
|-
! 17
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:12,829
| +2,183
|-
! 18
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 1:13,502
| +2,856
|-
! 19
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:13,550
| +2,904
|-
! 20
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 71
| 1:28:01,451
| 2
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 1,022 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| + 24,099 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 71
| + 48,508 s
| 8
| 5
|-
! 5
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 71
| + 49,740 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 71
| + 50,248 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 50,626 s
| 18
| 2
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 71
| + 1:02,310 
| 4
| 1
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 71
| + 1:03,842 
| 10
| 
|-
! 10
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 70
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 11
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 12
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 70
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 13
| 17
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 70
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! 15
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 69
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 16
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 67
| +4 krogi
| 19
| 
|-
! 17
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 67
| +4 krogi
| 20
| 
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 23
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 15
| Sklopka
| 16
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 3
| Motor
| 5
| 
|}

Formula 1 sezona 2004
2004